Соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках летней Универсиады 2013 года прошли с 13 по 15 июля в Центре гребных видов спорта в Казани, Россия. Были разыграны 24 комплекта наград, в том числе 9 в каноэ и 15 в байдарках.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 

|-
| 1 || width=175 align=left|  || 10 || 6 || 5 || 21
|-
| 2 || align=left|  || 6 || 4 || 4 || 14
|-
| 3 || align=left|  || 3 || 0 || 0 || 3
|-
| 4 || align=left|  || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| 5 ||  align=left|  || 1 || 3 || 8 || 12
|-
| 6 || align=left|  || 1 || 2 || 0 || 3
|-
| 7 || align=left|  || 1 || 0 || 2 || 3
|-
| 8 || align=left|  || 0 || 3 || 1 || 4
|-
| 9 || align=left|  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 10 || align=left|  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 11 || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 11 || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 11 || align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 14 || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 14 || align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Итого || 24 || 24 || 25 || 73
|}

Примечания

Ссылки 
 Казань 2013. Гребля на байдарках и каноэ — результаты соревнований на сайте Чемпионат.com

Универсиада
Соревнования на летней Универсиаде 2013
Гребля на байдарках и каноэ на летних Универсиадах
Гребля на байдарках и каноэ в России